gekuppelt bezeichnet
 allgemein den Zustand des Verbundenseins, siehe Kupplung (Begriffsklärung)
 gekuppelt (Architektur), in der Architektur gleichartige und nebeneinanderliegende Bauteile, die durch ein gemeinsames Bauglied miteinander verbunden sind